Chatenod steht für:
 Chatenod, Teil der Gemeinde Pugny-Chatenod im Département Savoie, Frankreich
 Chatenod, Ortschaft in der Gemeinde Vanzy im Département Haute-Savoie, Frankreich